Aleksandra Domańska (reżyser) – polska pisarka, reżyser i scenarzystka
 Aleksandra Domańska (aktorka) – polska aktorka